Stodola:
 Aurel Boreslav Stodola
 Kornel Stodola

 (3981) Stodola